

Калініно — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Калініно — село, Каркаралінський район, Карагандинська область

Калініно — селище, Алатирський район, Чувашія
 Калініно — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Калініно — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Калініно — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Калініно — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Калініно — село, Вурнарський район, Чувашія
 Калініно — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Калініно — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Калініно — село, Нерчинський район, Забайкальський край
 Калініно — мікрорайон в північній частині Краснодару, до 2004 року селище міського типу

Див. також 
 Калініне

ru:Калинино